Trolha - utensílio dos maçons operativos, também conhecido como colher de pedreiro, é o símbolo da benevolência para com todos na maçonaria especulativa
A Trolha - uma notória publicação maçônica
Ou ainda:
Colher de pedreiro
Alcunha ou apelido que se dá ao servente de pedreiro, aprendiz de construção civil ou operário que assenta a argamassa nas paredes, caia, conserta telhados, etc. (in  Dicionário da Língua Portuguesa  com Acordo Ortográfico [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2015. [consult. 2015-02-05 12:47:54]. Disponível na Internet: http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/trolha)
The Dreamstone - uma animação na qual um grupo de personagens é conhecido como "trolhas"

Desambiguação